Certifiable: Live in Buenos Aires — концертный альбом и концертное видео британской рок-группы The Police, записанное в декабре 2007 года на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, Аргентина. Концерт проходил в рамках кратковременного тура-воссоединения The Police.

Варианты изданий 
 CD-версия (двойной концертный альбом)
 DVD-версия. Первый диск содержит видеоверсию концерта в Буэнос-Айресе, с тем же трек-листом. На втором диске — 50-минутный документальный фильм «Better Than Therapy» (снятый сыном Стюарта Коупленда, Джорданом, и посвящённый воссоединению группы) и две фотогалереи — от участника группы Энди Саммерса и фотографа Дэнни Клинча.
 Blu-ray-версия (1 Blu-ray (с тем же материалом, что и на двух DVD) и 2 CD)
 Интернациональное издание (DVD-версия и CD-диск с урезанной версией концерта)
 LP-издание (три виниловые пластинки)

Список композиций

Диск 1 
 «Message in a Bottle»
 «Synchronicity II»
 «Walking on the Moon»
 «Voices Inside My Head / When the World is Running Down»
 «Don’t Stand So Close to Me»
 «Driven to Tears»
 «Hole in My Life»
 «Truth Hits Everybody»
 «Every Little Thing She Does Is Magic»
 «Wrapped Around Your Finger»

Диск 2 
 «De Do Do Do, De Da Da Da»
 «Invisible Sun»
 «Walking in Your Footsteps»
 «Can’t Stand Losing You / Reggatta de Blanc»
 «Roxanne»
 «King of Pain»
 «So Lonely»
 «Every Breath You Take»
 «Next to You»

Участники записи 
 Стинг — вокал, бас-гитара;
 Энди Саммерс — гитара, бэк-вокал;
 Стюарт Коупленд — ударные, перкуссия, ксилофон, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 

Видеоальбомы 2008 года
Концертные альбомы 2008 года
Концертное видео
Концертные альбомы A&M Records
Альбомы Polydor Records
Альбомы Universal Music Group
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании